Могер — фамилия и топоним.
 Могер, Гарри (1878—1927) — английский футболист, вратарь.
 Могер — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Могер — шерсть ангорской козы, сырьё для производства мохеровой пряжи.
 Примечания